López Moreno ist der Familienname folgender Personen:

 Carolina López Moreno (* 1991), in Deutschland aufgewachsene albanisch-bolivianische Opernsängerin
 David López Moreno (* 1992), spanischer Fußballspieler, siehe David López (Fußballspieler, 1982)
 Miguel Ángel López Moreno (* 1994), kolumbianischer Radrennfahrer, siehe Miguel Ángel López (Radsportler)